Mansa kan syfta på:

Mansa (djur) – ett släkte av steklar

Personer
Johan Ludvig Mansa (1740–1820), dansk trädgårdsmästare
Frederik Vilhelm Mansa (1794–1879), dansk läkare
Jacob Henrik Mansa (1797–1885), dansk officer och kartograf

Geografi

Indien 

 Mansa (distrikt), Punjab, 
 Mansa, Punjab, 
 Mānsa (ort i Indien, Gujarat), Gāndhīnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar